|-
| 120701 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120702 - || || 8 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120703 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120704 - || || 31 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120705 - || || 8 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120706 - || || 26 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120707 - || || 27 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120708 - || || 26 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120709 - || || 29 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120710 - || || 29 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120711 - || || 30 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120712 - || || 30 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120713 - || || 30 d'agost, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 120714 - || || 25 de setembre, 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 120715 - || || 27 de setembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120716 - || || 28 de setembre, 1997 || Needville || Needville
|-
| 120717 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120718 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120719 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120720 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120721 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120722 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120723 - || || 27 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120724 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120725 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120726 - || || 25 de setembre, 1997 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 120727 - || || 27 de setembre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 120728 - || || 28 de setembre, 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120729 - || || 28 de setembre, 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120730 Zhouyouyuan || || 26 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120731 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120732 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120733 - || || 2 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120734 - || || 2 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120735 Ogawakiyoshi || || 7 d'octubre, 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 120736 - || || 9 d'octubre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 120737 - || || 8 d'octubre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120738 - || || 2 d'octubre, 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120739 - || || 11 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120740 - || || 23 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120741 Iijimayuichi || || 26 d'octubre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120742 - || || 4 de novembre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 120743 - || || 8 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120744 - || || 21 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120745 - || || 21 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120746 - || || 21 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120747 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120748 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120749 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120750 - || || 24 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120751 - || || 30 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120752 - || || 28 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120753 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120754 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120755 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120756 - || || 5 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120757 - || || 21 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120758 - || || 29 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120759 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120760 - || || 29 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120761 - || || 1 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120762 - || || 6 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120763 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120764 - || || 18 de gener, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120765 - || || 23 de gener, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120766 - || || 26 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120767 - || || 27 de gener, 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 120768 - || || 25 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120769 - || || 6 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120770 - || || 17 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120771 - || || 21 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120772 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120773 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120774 - || || 24 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120775 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120776 - || || 28 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120777 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120778 - || || 27 de febrer, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120779 - || || 5 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120780 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120781 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120782 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120783 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120784 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120785 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120786 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120787 - || || 20 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120788 - || || 26 de març, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120789 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120790 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120791 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120792 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120793 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120794 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120795 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120796 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120797 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120798 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120799 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120800 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
0